Алісія Молтон виграла титул, перемігши у фіналі Катрін Єкселл з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Розалін Феербенк (1-ше коло)
  Марселла Мескер (півфінал)
  Алісія Молтон (переможниця)
  Кейт Летем (1-ше коло)
  Барбара Геллквіст (1-ше коло)
  Вікі Нелсон (2-ге коло)
  Патрісія Медрадо (2-ге коло)
  Террі Фелпс (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1983 Ridgewood Open Draw

Одиночний розряд